The Goddess (pel·lícula de 1934), xinesa, dirigida per Wu Yonggang i interpretada per Ruan Lingyu
 The Goddess (pel·lícula de 1958), estatunidenca, dirigida per John Cromwell i interpretada per Kim Stanley i Lloyd Bridges